Tvättsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Tvättsjön, Halland, sjö i Hylte kommun, 
Tvättsjön, Småland, sjö i Markaryds kommun, 
Tvättsjö, sjö i Uddevalla kommun,

Se även
Tvättesjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn